Esteve "Tito" Rabat Bergada (Barcelona, 25 mei 1989) is een Spaans motorcoureur.

Rabat debuteerde met een wildcard in het wereldkampioenschap wegrace in de Grand Prix van Valencia 2005 in de 125cc-klasse op een Honda. In 2006 maakte hij zijn reguliere debuut in de klasse. Na enkele seizoenen, waarin hij ook op een KTM en een Aprilia reed en drie keer een derde plaats behaalde, stapte hij in 2011 over naar de Moto2-klasse, waar hij op een FTR reed. Zijn grote doorbraak kwam in 2013, waarin hij de Grands Prix van Spanje, Indianapolis en Maleisië won en als derde in het Moto2-kampioenschap eindigde. In 2014 won hij zeven races en sloot hiermee het jaar af als wereldkampioen.

Het jaar 2015 kwam Rabat ook weer uit voor het Marc VDS Racing Team in de Moto2.

In 2016 maakte hij de overstap naar het MotoGP team van Marc VDS.

Externe link
 

Spaans motorcoureur
MotoGP-coureur